La batalla de Adamclisi puede referirse a:

 La batalla de Adamclisi, importante enfrentamiento de las Guerras Dacias en el invierno del 101-102 d. C. entre las fuerzas del Imperio romano y del reino de Dacia en la actual Adamclisi, Rumania.
 La batalla de Adamclisi, cerca de la ciudad homónima (92 d. C.) en la actual Rumania en la que una coalición de dacios y sármatas roxolanos masacró a la Legio XXI Rapax.